Южная Морава () — река в Северной Македонии и в центральной Сербии. Приток реки Велика-Морава.

Описание 
Длина — 295 км, площадь бассейна — 15 469 км², средний расход воды 100 м³/сек.

Река образуется на северных слонах Скопска-Црна-Горы в Северной Македонии.

Севернее города Крушевац Западная Морава при слиянии с Южной Моравой образуют Велика-Мораву.

Названия 
У самых истоков водоток носит название Ключева, затем, за поселением Корбулич, меняет название на Голема. Протекая через посёлок Бинач река снова меняет название — Биначка-Морава.

После впадения Моравицы река носит своё основное название — «Южная Морава».

Притоки 
Южная Морава имеет 157 притоков, наиболее важные из них:

 Ябланица
 Ветерница
 Пуста
 Топлица
 Врла
 Власина
 Нишава
 Сокобанская Моравица

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Велика-Моравы
Реки Северной Македонии
Реки Сербии
Реки Республики Косово